Одро́вонж () — различные значения.

Населённые пункты 
 Одровонж (Великопольское воеводство) — село в Гнезненском повяте Великопольского воеводства.
 Одровонж (Малопольское воеводство) — село в Новотаргском повяте Малопольского воеводства.
 Одровонж (Опольское воеводство) — село в Крапковицком повяте Опольского воеводства.
 Одровонж (Опочненский повят) — деревня в Опочненском повяте Лодзинского воеводства.
 Одровонж (Радомщанский повят) — село в Радомщанском повяте Лодзинского воеводства.
 Одровонж (Свентокшиское воеводство) — село в Конецком повяте Свентокшиского воеводства.

Персоналии 
 Одровонж, Иво (ум. 1229) — краковский епископ.
 Одровонж, Бронислава — блаженная Римско-Католической церкви.
 Одровонж, Пётр (ум. 1450) — польский шляхтич, воевода и староста.
 Одровонж, Чеслав (ум. 1242) — блаженный Римско-Католической церкви.
 Одровонж, Яцек (ум. 1257) — святой Римско-Католической церкви.

Другое 
 Одровонж (герб) — польский дворянский герб.
 Одровонж — польский шляхетский род.